Христо Ангелов може да се отнася за:

 Христо Ангелов (1865 – 1941), български революционер, деец на ВМОРО от Охрид;
 Христо Ангелов (1880 – ?), български революционер, деец на ВМОРО от Велгощи;
 Христо Ангелов (1890 – 1974), български учител, комунист.
 Христо Ангелов (1961 – ), български скиор, олимпиец